Sawyer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Roy T. Sawyer
 John O. Sawyer